Čornomorske může být:

 Čornomorske (Krym) – sídlo městského typu na Krymu na Ukrajině
 Čornomorske (Oděská oblast) – sídlo městského typu v Oděské oblasti na Ukrajině